Mertelsmann ist der Familienname von:
 Olaf Mertelsmann (* 1969), deutscher Historiker
 Roland Mertelsmann (* 1944), deutscher Onkologe, Pionier der Gentherapie in Deutschland